Португальско-бразильский договор 1825 года или договор Рио-де-Жанейро — договор подписанный при посредничестве Великобритании в Рио-де-Жанейро 29 августа 1825 года Королевством Португалия и самопровоглашённой Бразильской империей, формально завершивший португальско-бразильскую войну и официально признавший Бразилию независимым государством. Ратифицирован 30 августа 1825 года императором Бразилии Педру I и 15 ноября 1825 года королём Португалии Жуаном VI. Вошёл в силу 15 ноября 1825 года после обмена в Лиссабоне ратификационными документами.

Жуан VI оставался королём Португалии и Алгарве и номинально носил титул императора Бразилии до своей смерти в 1826 году. Де-факто и де-юре императором Бразилии стал его сын Педру I.

Ссылки 
 Португальско-бразильский договор 1825 года

См. также 
 Бразильская империя
 Движение за независимость Бразилии
 День Фику
 Борьба за независимость Баии

Договоры по алфавиту
Международные договоры Бразилии
Международные договоры Португалии
Мирные договоры XIX века
Август 1825 года
Рио-де-Жанейро